Мамонтов, Сергей Иванович:
 Мамонтов, Сергей Иванович (1877–1938) — российский музыкальный деятель и педагог, концертмейстер Большого театра.
 Мамонтов, Сергей Иванович (1898—1987) — русский конный артиллерист, поручик, воевал в Добровольческой армии.